Fallout peut désigner :
 Fallout, groupe de musique électronique américain des années 1980,
 Fallout est une série de jeux vidéo :
 Fallout (1997) premier jeu de la série
 Fallout 2 (1998)
 Fallout Tactics (2001)
 Fallout: Brotherhood of Steel (2004)
 Fallout 3 (2008)
 Fallout: New Vegas (2010)
 Fallout 4 (2015)
 le sous-titre du sixième opus de la saga Mission impossible, sorti en 2018 et intitulé Mission impossible : Fallout